Il collegio elettorale di Cividale del Friuli fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 1993; fu istituito, con la denominazione di collegio di Cividale, dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29), venendo ridenominato dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, che dispose altresì la revisione delle circoscrizioni dei collegi della regione Friuli-Venezia Giulia.

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Aiello, Aquileia, Attimis, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buttrio, Campolongo al Torre, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis, Gonars, Grimacco, Manzano, Marano Lagunare, Moimacco, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pavia d'Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Savogna, Stregna, Torreano, Torviscosa, Trivignano Udinese, Visco. Ad essi vanno aggiunti, ancorché non menzionati, i comuni già ricostituitisi mediante scorporo, segnatamente: Carlino (da San Giorgio di Nogaro), Corno di Rosazzo (da San Giovanni al Natisone, già San Giovanni di Manzano), Fiumicello e Terzo di Aquileia (da Aquileia), Tapogliano (da Campolongo al Torre), Villa Vicentina (da Ruda).

Nel 1963 al collegio furono aggregati alcuni comuni già compresi nel soppresso collegio di San Vito al Tagliamento: Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro (eretto in comune nel 1959 per scorporo da Latisana), Mortegliano, Rivignano, Ronchis, Talmassons, Teor.

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Cividale del Friuli